Otolo bezeichnet:
 das Künstlersignet von Otto Lohmüller

Otolo ist der Familienname von
 Pierre Otolo-Metomo (* 1977), kamerunischer Tennisspieler